Azy (Cher), een gemeente in het Franse departement Cher
 Azy (België), een plaatsje aan de Semois in de Belgische streek de Gaume in de Provincie Luxemburg

Zie ook:
 Azy-le-Vif, een gemeente in het Franse departement Nièvre
 Azy-sur-Marne, een gemeente in het Franse departement Aisne